Воронцово — деревня в Духовщинском районе Смоленской области России. Входит в состав Добринского сельского поселения. Население — 218 жителей (2007 год). 
 
Расположена в северной части области в 43 км к северо-востоку от Духовщины, в 0,1 км южнее автодороги  Смоленск — Нелидово, на берегу реки Аржать. В 46 км восточнее деревни расположена железнодорожная станция Никитинка на линии Дурово — Владимирский Тупик.

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в июле 1941 года, освобождена в сентябре 1943 года.

Примечания 

Населённые пункты Духовщинского района